Волтер Крайслер — американський підприємець, засновник  Chrysler Corporation
 Chrysler Corporation — американська автомобільна корпорація